

Населені пункти та їхні частини

 Дашевиці — село в гміні Бельськ-Дужи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Дашевиці — село в гміні Мосіна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Дашевиці — лісова осада в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства

Примітки